Deux initiatives populaires fédérales suisses portent le titre « Droit au travail » :

 La première Initiative populaire « Droit au travail » (1894), rejetée par le peuple en 1894
 La seconde Initiative populaire « Droit au travail » (1946), rejetée par le peuple en 1946

Voir aussi 
La liste des initiatives populaires en Suisse